Orcera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Orcera (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Orcera (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar